

Autre page d'homonymie

Personnalités 
Arnold Joost van Keppel (vers 1670–1718), général hollandais.
 
Alice Keppel (1869-1947), maîtresse d'Édouard VII, et arrière grand-mère de Camilla Shand, duchesse de Cornouailles
Gilles Kepel (né en 1955), politologue français spécialiste de l'Islam et du monde arabe.

Toponyme 
Keppel, ancienne commune néerlandaise du Gueldre,
Hoog-Keppel, localité des Pays-Bas, de la commune de Bronckhorst,
Laag-Keppel, localité des Pays-Bas, de la commune de Bronckhorst,
Hummelo en Keppel, ancienne commune néerlandaise, aujourd'hui intégrée dans Bronckhorst.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme